Habiganj (stad) - Een stad in Bangladesh
Habiganj (zila) - Een district in Bangladesh
Habiganj sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh